The London Concert ("il concerto di Londra" in lingua inglese) può riferirsi a:

 The London Concert – album di Derek Bailey del 1971
 The London Concert – album di Oscar Peterson del 1978
 The London Concert – album di Christopher Franke del 1992
 The London Concert – album di Wynton Marsalis del 2000